У́лица Два́дцать Пя́того Октября́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Молдавия 
 Улица 25 Октября — улица в Тирасполе.

Россия 
 Улица 25 Октября — улица в Бабаево Вологодской области.
 Улица 25 Октября — улица в Боброве Воронежской области.
 Улица 25 Октября — улица в Богучаре Воронежской области.
 Улица 25 Октября — улица в Верхней Салде Свердловской области.
 Улица 25 Октября — улица в Верхней Туре Свердловской области.
 Улица 25 Октября — улица в Верхних Сергях Свердловской области.
 Улица 25 Октября — прежнее (1923—1992) название Алеутской улицы во Владивостоке.
 Улица 25 Октября — улица в Волгограде.
 Улица 25 Октября — улица в городе Воронеже.
 Улица 25 Октября — улица в Вытегре Вологодской области.
 Улица 25 Октября — улица в Вышнем Волочке Тверской области.
 Улица 25 Октября — улица в Вязьме Смоленской области.
 Улица 25 Октября — улица в Демянске Новгородской области.
 Улица 25 Октября — улица в Добрянке Пермского края.
 Улица 25 Октября — улица в Домодедово Московской области.
 Улица 25 Октября — улица в Задонске Липецкой области.
 Улица 25 Октября — улица в Иркутске.
 Улица 25 Октября — улица в Истре Московской области.
 Улица 25 Октября — улица в городе Казани.
 Улица 25 Октября — улица в Каменке Ивановской области.
 Улица 25 Октября — улица в Кашине Тверской области.
 Улица 25 Октября — улица в Кизляре Республики Дагестан.
 Улица 25 Октября — улица в Константиновске Ростовской области.
 Улица 25 Октября — улица в Кромах Орловской области.
 Улица 25 Октября — улица в Лисках Воронежской области.
 Улица 25 Октября — улица в Магнитогорске Челябинской области.
 Улица 25 Октября — улица в Миллерово Ростовской области.
 Улица 25 Октября — улица в городе Михайловке Волгоградской области.
 Улица 25 Октября — прежнее (1935—1990) название Никольской улицы в Москве.
 Улица 25 Октября — улица в Находке Приморского края.
 Улица 25 Октября — улица в Нижних Сергях Свердловской области.
 Улица 25 Октября — улица в Никольске Вологодской области.
 Улица 25 Октября — улица в Новокузнецке Кемеровской области.
 Улица 25 Октября — улица в Новосибирске.
 Улица 25 Октября — улица в Новохопёрске Воронежской области.
 Улица 25 Октября — улица в Омске.
 Улица 25 Октября — улица в Острове Псковской области.
 Улица 25 Октября — улица в Партизанске Приморского края.
 Улица 25 Октября — улица в Перми.
 Улица 25 Октября — улица в Петровске Саратовской области.
 Улица 25 Октября — улица в Пушкино Московской области.
 Улица 25 Октября — улица в Рыльске Курской области.
 Улица 25 Октября — улица в Свободном Амурской области..
 Улица 25 Октября — улица в Семилуках Воронежской области.
 Улица 25 Октября — улица в Серпухове Московской области.
 Улица 25 Октября — улица в Сосенском Калужской области.
 Улица 25 Октября — улица в Спасске-Дальнем Приморского края.
 Улица 25 Октября — улица в Сясьстрое Ленинградской области.
 Улица 25 Октября — улица в Тетюшах Республике Татарстан.
 Улица 25 Октября — улица в Тольятти Самарской области.
 Улица 25 Октября — улица в городе Тюмени.
 Улица 25 Октября — улица в Шахтах Ростовской области.
 Улица 25 Октября — улица в Усвятах Псковской области.
 Улица 25 Октября — улица в Юрьевце Ивановской области.

Украина 
 Улица 25 Октября — прежнее название улицы Юрия Панасюка в Бердичеве Житомирской области.
 Улица 25 Октября — прежнее название Введенской улицы в Бериславе Херсонской области.
 Улица 25 Октября — прежнее (1919—1944) название Институтской улицы в Киеве.
 Улица 25 Октября — прежнее название Ромской улицы в Кривом Роге.
 Улица 25 Октября — прежнее название улицы Строителей в Немирове Винницкой области.
 Улица 25 Октября — прежнее название улицы Бойченко в городе Николаеве.
 Улица 25 Октября — прежнее название Театральной улицы в Первомайске Николаевской области.
 Улица 25 Октября — прежнее название Костёльной улицы в Фастове Киевской области.

См. также 
 Улица Октября
 Улица 25 лет Октября
 Улица 7 Ноября
 Проспект 25 Октября
 Проезд 25 Октября — проезд в Вязьме Смоленской области.

 A25